32 Волос Вероники (, HD 111862) — кратная звезда в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 1087 световых лет (около 333 парсеков) от Солнца.

Характеристики 
Первый компонент (CCDM J12521+1705A) — оранжево-красный гигант спектрального класса M0III, или M4, или K5. Видимая звёздная величина звезды — +6,5m. Масса — около 1,84 солнечной, радиус — около 82,684 солнечных, светимость — около 802,428 солнечных. Эффективная температура — около 4004 K.

Второй компонент — коричневый карлик. Масса — около 33,14 юпитерианских. Удалён на 1,833 а.е..

Третий компонент (BD+17 2549) — оранжевый гигант спектрального класса K5. Видимая звёздная величина звезды — +8,9m. Масса — около 1,296 солнечной, радиус — около 29,345 солнечных, светимость — около 150,212 солнечных. Эффективная температура — около 4109 K. Удалён на 897,3 угловых секунды.

Четвёртый компонент — красный карлик спектрального класса M. Масса — около 307,11 юпитерианских (0,2932 солнечной). Удалён от третьего компонента на 1,631 а.е..

Примечания